Алда́н (; ) е град в Якутия, Русия. Разположен е около 500 km южно от Якутск. Административен център е на Алдански район. Към 2016 г. населението му е 20 892 души.

История 
Селището е основано през 1924 г. под името Незаметни във връзка с разработването на находище на злато. През 1932 г. получава статут на град, а през 1939 г. е преименуван със сегашното си име.

Население

Климат 
Климатът е рязко умереноконтинентален. Средната годишна температура е -5,5 °C, средната влажност на въздуха е 72%, а средното количество годишни валежи е 718 mm.

Икономика 
Основният отрасъл на града е златодобивът.

Алдан разполага с летище, жп гара и е свързан с автомобилен път.

Източници 

Градове в Якутия